TN o tn puede hacer referencia a:
 Turismo Nacional, categoría de automovilismo de velocidad de Argentina;
 tn, abreviación de tonelada;
 .tn, Dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para Túnez;
 TN, abreviación de Technische Nothilfe;
 TN, abreviación de Telenoticias;
 Todo Noticias, canal de noticias de Argentina;
 Air Tahiti Nui, por su código IATA;

Siglas